Без назви — струмок в Україні у Хмільницькому районі Вінницької області. Права притока Струмка Постолової (басейн Південного Бугу).

Опис 
Довжина струмка 6,5 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 4,70  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,38 . Формується багатьма безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південній околиці села Вишневе біля безіменної гори висотою 302, 0 м над рівнем моря. Тече переважно на південний схід понад селом Панасівка і на північно-західній околиці села Глинськ на висоті 254,2 м над рівнем моря впадає у Струмок Постолова, праву притоку Постолової.

Примітки 

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Калинівського району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви